Залізна завіса:
 Пожежна завіса в театрі — первісне значення терміна. Завіса виконується з металу.
 Залізна завіса — політичне кліше, що позначає інформаційний, політичний і прикордонний бар'єр.
  Залізна завіса — художній фільм  Савви Куліша (1994)
  Залізна завіса — американський пропагандистський художній фільм 1948 р.
  Залізний Zанавес — радіопередача в Росії про важку музику, яку вів Маврін Сергій Костянтинович, закрита в 2008 році.

Див. також 
 Завіса